Tony Leung ist der Name folgender Personen:

* Tony Leung Chiu-wai (* 1962), chinesischer Schauspieler
 Tony Leung Ka-fai (* 1958), chinesischer Schauspieler
 Tony Leung Siu Hung (* ~1950), chinesischer Regisseur und Stuntman